Keleti Frank Királyság
 A történelmi Frank Hercegség keleti része, a mai Frankföld bajor régió